Zanjān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zanjan (provins), 
 Zanjan, provinshuvudstad, 

Robotskapade Iranförgreningar